Los Gumer era un programa de televisión argentino, emitido por el canal de televisión Quiero en el año 2008. Los Gumer trata de manera descontracturada los distintos aspectos del mundo de los videojuegos. Los capítulos de la primera temporada tenían una duración de 30 minutos, estrenando un programa semanalmente los días jueves a las 18:30 (GMT -3:00, horario estándar de Argentina).

A partir de su segunda temporada, el programa empezó a ser transmitido por medio de su propia página web, emitiendo los episodios los jueves a las 23:30. Las siguientes temporadas no contaron con un horario de salida, debido a que no contaron con la misma continuidad que las anteriores.

El programa describe el mundo de los videojuegos y la tecnología de manera informal, descontracturada y crítica. Los Gumer se diferencia del resto de la prensa especializada en la materia por no adoptar una posición de especialistas, sino como una conversación entre pares.

Orígenes 
Los Gumer es una idea de Sergio Figliuolo y Pedro Maccarone.

La misma posee sus orígenes en LagFiles: un conjunto de cápsulas televisivas emitidas a finales del 2006 y a principios de 2007 por la señal Rock & Pop TV, en las cuales Sergio Figliuolo realizaba su papel de conductor y Pedro Maccarone se encargaba de la dirección artística. El programa se realizaba bajo la producción ejecutiva de Bix Entertainment Contenidos. El formato del programa era solo en cápsulas de una duración de 3 a 5 minutos, que se repetían 3 veces al día por la señal televisiva. Entre abril y mayo de 2007, "Bix" negocia con la señal un espacio de aire de 30 minutos -incluidos vídeos musicales intermedios-. Pedro Maccarone, a cargo de la dirección artística, decide dar un giro al formato del programa, que resulta en la creación de LagFiles2 (segunda temporada). 

La segunda temporada de LagFiles constó de 13 capítulos (un total de 39 bloques) y se emitió a partir de septiembre de 2007. Luego tuvo una extensión llamada LagFiles 2.5, que se emitió durante el verano 2007-2008. En ellas participaron los integrantes de Los Gumer (Sergio y Pedro) junto con Diego Zabala, quien estaba a cargo de la producción ejecutiva.

Debido a la gran aceptación por parte del público televisivo, se rumoreó que habría una tercera temporada, respaldada por tráileres publicados en YouTube. Tiempo después, +Juga2 salió al aire en la señal Quiero, una mera reedición de los capítulos originales de LagFiles producida por 'Bix Entertainment', cuando los creadores del programa ya no estaban en el proyecto.

Posteriormente la señal televisiva Rock & Pop TV fue reemplazada por el canal Quiero. La primera temporada de Los Gumer es estrenada en dicho canal durante el transcurso del año 2008.

Futuro del programa 
El 30 de mayo de 2010 se subió un nuevo video a la página oficial. El vídeo también estaba disponible para ver en YouTube.
El 24 de junio a las 23:30 en su web oficial se publicó el primer capítulo de la segunda temporada del programa, despreciando a la señal Quiero, canal que los sacó del aire. 

Además de publicar nuevos episodios de Los Gumer, también se publicaron episodios de Choritech, un programa paralelo a Los Gumer dedicado especialmente a la tecnología.

Desde 2010 a 2016 el programa contó con varios períodos de ausencias y regresos, esto mayormente debido a que tanto Sergio Figliuolo como Pedro Maccarone decidieron enfocarse en sus trabajos actuales. 

En 2013 se publicó el primer y único capítulo de la tercera temporada, con duración de una hora. Además se realizó el estreno de Los Gumer On Demand mediante la plataforma de vídeos Vimeo, la cual era una forma de ver todos los capítulos de las temporadas anteriores bajo un esquema pay-per-view.

En el año 2014, la página losgumer.com hace una nueva aparición con estilo totalmente renovado. En la misma se podían acceder a todas las temporadas anteriores, en conjunto con extras, bloopers, imágenes y erkots del programa de manera gratuita. La página contó con un sistema de donaciones en el cual los usuarios podían aportar cantidades de dinero para apoyar el regreso del programa y la emisión de nuevos capítulos. Sobre la base de la cantidad de dinero donada, los usuarios podían obtener premios como juegos, remeras, aparición en los créditos, cena con los creadores, entre otros. 

Basándose en las donaciones (las cuales fueron mayormente brindadas por usuarios pertenecientes al grupo de Facebook Proyecto Gumer) el programa comienza a emitir episodios de su cuarta temporada. La misma se extiende hasta comienzos del año 2015, contando hasta su finalización con 4 episodios de una hora y un episodio extra especial. 

Luego, entre 2016 y 2018, el programa hace una nueva aparición retomando el nombre LagFiles. Se realiza la publicación de tres episodios. En 2016 es estrenado un episodio piloto. Luego, en el año 2018, se realiza la publicación de dos episodios: el primero siendo una continuación al sexto episodio de la segunda temporada (segunda parte de la saga Mortal Kombat), y el segundo siendo resumen de la conferencia de videojuegos E3 del correspondiente año. 

También en el año 2018, Sergio Figliuolo y Pedro Maccarone son contratados por la plataforma de streaming de videojuegos Gloud Games con el fin de realizar episodios de corta duración para ser publicados en el canal oficial de YouTube de dicha plataforma. De esta forma, el programa realiza un nuevo retorno bajo el nombre de "Los Glouder". Un total de 37 episodios fueron estrenados.

Episodios publicados

Primera temporada 
 Episodio 1: Grim Fandango, Dogz 2, Banjo-Kazooie, LittleBigPlanet, Fallout 3.
 Episodio 2: CSI: Vegas, ExciteBike, Mercenaries 2, Star Wars: The Force Unleashed.
 Episodio 3: Lego: Batman, Pure, BurgerTime, Brothers In Arms: Hell's Highway.
 Episodio 4: Soulcalibur Saga, ScummVM, Far Cry 2, GTA IV.
 Episodio 5: Viva Piñata, Dragon Ball Z: Burst Limit, Alley Cat, B-Boy, Max Payne Saga.
 Episodio 6: Golden Axe Saga, Gauntlet Saga, Fable II, Gears of War Saga.
 Episodio 7: Dead Space, Turok, Maniac Mansion y Day Of The Tentacle.
 Episodio 8: Call Of Duty: World At War, General Chaos,  Command & Conquer: Red Alert 3.
 Episodio 9: Tomb Raider Saga, Tomb Raider: Underworld, Comix Zone, Left 4 Dead.
 Episodio 10: Urban Champion, Pro Evolution Soccer 2009 Vs. FIFA 09.
 Episodio 11: Mortal Kombat vs. DC Universe, Marvel vs. Capcom, Street Fighter IV, Tekken 6, The King of Fighters XII.
 Episodio 12: Random
 Episodio 13: Afro Samurai, Mafia II, The Godfather II, Resident Evil 5, The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena, Infamous, F.E.A.R. 2 Project Origin, Fat Princess, The Agency, X-Men Origins: Wolverine.
 Episodio 14: PlayStation Home, Killzone 2, Monster in My Pocket, Locoroco 2, Los Sims 3.
 Episodio 15: Battletoads, Mirror's Edge, Patapon.
 Episodio 16: Prototype, Mundo de Goo, Gals Panic, 50 Cent: Blood on the Sand.

Segunda temporada 
 Episodio 1: Uncharted 2: Among Thieves, Lego Harry Potter.
 Episodio 2: Batman: Arkham Asylum, TwinBee.
 Episodio 3: Assasin's Creed 2, Transformers: War For Cybertron, Xbox 360 Kinect, PlayStation Move.
 Episodio 4: Gears Of War 3, Michael Jackson's Moonwalker, Alan Wake.
 Episodio 5: Mafia II, Barbarian, Gish.
 Episodio 6: Saga de Mortal Kombat.

Tercera temporada 
 Episodio 1: The Walking Dead, ZombiU, Rayman Origins, The Last of Us, South Park: The Stick of Truth, Home, Hitman: Absolution, Mark of the Ninja,  Far Cry 3,  Shadow of the Colossus, Watch Dogs, Sleeping Dogs, Call of Juarez: Gunslinger.

Cuarta temporada 
 Episodio 1: Far Cry 3: Blood Dragon, Far Cry 4, Middle-earth: Shadow of Mordor, Tomb Raider, Dying Light, Rollercoaster Tycoon, Evolve, Rise of the Tomb Raider, The Last of Us.
 Episodio 2: Battlefield Hardline, Mortal Kombat X, Tom Clancy's The Division, Silent Hills, Hotline Miami, Payday 2: Hotline Miami, Bioshock Infinite.
 Especial: Torneo FIFA 15.
 Episodio 3: Dishonored, Call of Duty: Advanced Warfare, Batman: Arkham Knight, Max Payne 3, Manic Miner, Yoshi's Woolly World, Wolfenstein: The New Order.
 Episodio 4 (Navidad): Mighty No. 9, Sniper Elite 3, Discworld, Mirror's Edge Catalyst, Broforce, Hellblade, Star Wars: Battlefront, Super Mario Maker, Ori and the Blind Forest, Batman: Arkham Knight, Rise of the Tomb Raider, The Witcher 3: Wild Hunt, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Fallout 4.

LagFiles 2016 - 2018 
 Episodio 1: Far Cry Primal, No Man's Sky, Dying Light.
 Episodio 2: Segunda parte saga Mortal Kombat.
 Episodio 3: Resumen conferencia E3 2018.

Quinta temporada 

 Episodio 1: Far Cry 5, Far Cry 6, Devil May Cry 5, NFTs, Forza Horizon 5, Shinobi, HITMAN 3
 Episodio 2: Heavy Rain, Football Champ, Elden Ring, Elite Optimus Prime (Robosen)
 Episodio 3: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, LocoRoco, Daytona USA, X-Men Legends II: Rise of Apocalypse, Marvel's Avengers

Enlaces externos 

 Canal de YouTube de Sergio Figliuolo/Los Gumer
 Canal oficial de YouTube de LagFiles

Referencias

Programas de televisión de Argentina
Programas de televisión por cable de Argentina
Programas de televisión sobre videojuegos